Финал Кубка обладателей кубков УЕФА 1995 года — финальный матч розыгрыша Кубка обладателей кубков УЕФА 1994/95, 35-го сезона в истории Кубка обладателей кубков УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 10 мая 1995 года на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В матче встретились английский «Арсенал» и испанский «Реал Сарагоса». На последней минуте дополнительного времени марокканский полузащитник «Сарагосы» Мохаммед Найим неожиданным дальним ударом с 40 метров перебросил мяч через далеко вышедшего вперед из своих ворот Дэвида Симена и забил победный гол.

Отчёт о матче

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Официальный сайт турнира

1995
Кубок обладателей кубков УЕФА
Май 1995 года
Кубок обладателей кубков УЕФА 1995
Кубок обладателей кубков УЕФА 1995
События 10 мая
Международные спортивные соревнования в Париже
Спорт во Франции в 1995 году
Международные соревнования по футболу во Франции
Спорт в Великобритании в 1995 году
Спорт в Испании в 1995 году